Ploténka (hovorově plotýnka) může znamenat:

 malá plotna, deska
 elektrická plotýnka, kruhová elektricky vyhřívaná součást nebo zařízení na vaření pokrmů

v anatomii
 Meziobratlová ploténka, elastická tkáň, pružný nárazník mezi dvěma sousedními obratly
 Nervosvalová ploténka
 Růstová ploténka na kostech obratlovců